Фридланд () — город в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Мекленбург-Штрелиц. Подчиняется управлению Фридланд. Население составляет 6544 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 97,64 км². Официальный код — 13 0 55 020.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании